Lockheed puede referirse a:

 Lockheed Martin, una empresa internacional producto de la fusión de Lockheed Corporation con Martin Marietta.
 Alguna de las aeronaves producidas por esta compañía.

 Lockheed Corporation, una empresa estadounidense del rubro aeroespacial ya desaparecida tras su fusión con Martin Marietta y hoy parte de Lockheed Martin.
 Lockheed (cómic), un personaje de X-Men.